

Cinema e televisione 
Uomini e topi (Of Mice and Men) – film diretto da Lewis Milestone (1939)
Of Mice and Men (Of Mice and Men) – film diretto da Ted Kotcheff (1968)
Uomini e topi (Of Mice and Men) – film diretto da Reza Badiyi (1981)
Uomini e topi (Of Mice and Men) – film diretto da Gary Sinise (1992)

Letteratura e teatro 
Uomini e topi (Of Mice and Men) – romanzo breve di John Steinbeck
Of Mice and Men – opera lirica di Carlisle Floyd

Musica 
Of Mice & Men – gruppo musicale statunitense
Of Mice & Men – album dell'omonimo gruppo musicale del 2010
Of Mice and Men – singolo dei Megadeth del 2005